

Pessoas
Gary Brackett
Thomas Brackett Reed

Outros
12775 Brackett

Desambiguações de sobrenomes